Авенида Эдуардо Мадеро () — улица в городе Буэнос-Айрес, Аргентина.

Особенности 
Расположена в восточной части города, выступает в качестве границы между районами Пуэрто-Мадеро и Сан-Николас и Ретиро.
С юга на север, идёт параллельно с улицами Авенида Леандро Н. Алем и Авенида 9 июля.

Границы 
Проспект начинается от Парка Колумба расположенного рядом с Каса Росада, является продолжением улиц Авенида Инхеньеро Уэрго и Авенида Ла-Рабида.
На пересечении с улицей Авенида Корриентес расположен технологический институт Буэнос-Айреса и стадион Луна-парк.
На углу с улицей Авенида Кордоба Авенида Эдуардо Мадеро входит в район Ретиро, заканчивается на площади Фуэрса Аэреа Архентина и недалеко от Торре Монументаль.

Топонимика 
Улица называется в честь Эдуардо Мадеро, который был аргентинским инженером и купцом девятнадцатого века. Но в первую очередь он знаменит как разработчик проекта для порта Буэнос-Айреса, который носит его имя: Пуэрто-Мадеро. Также его имя носит район вокруг порта.

Примечания 

Эдуардо Мадеро